Буасс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Буасс, Филипп (фр. Philippe Boisse; 18 марта 1955, Нёйи-сюр-Сен, Франция) — французский фехтовальщик на шпагах, двукратный олимпийский чемпион.
 Буасс, Эрик (фр. Érik Boisse, род. 14 марта 1980) — французский фехтовальщик-шпажист, чемпион мира, Европы и Олимпийских игр.